Die Saison 2000/01 war die 30. Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann Unicaja Málaga aus Spanien.

Modus 
Es nahmen 63 Mannschaften ab der 2. Runde teil. Nach dieser Runde spielten 32 dieser Teams eine Gruppenphase, die aus acht Gruppen mit je vier Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Achtel, gefolgt von Viertel, Halb und Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 
 Hinspiele: 27. September 2000
 Rückspiele: 4. Oktober 2000

|}

2. Runde 
 Hinspiele: 18. Oktober 2000
 Rückspiele: 25. Oktober 2000

|}

Gruppenphase 
 1. Spieltag: 15. November 2000
 2. Spieltag: 6. Dezember 2000
 3. Spieltag: 13. Dezember 2000
 4. Spieltag: 20. Dezember 2000
 5. Spieltag: 10. Januar 2001
 6. Spieltag: 17. Januar 2001

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Achtelfinale 
 Hinspiele: 31. Januar 2001
 Rückspiele: 7. Februar 2001

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 28. Februar 2001
 Rückspiele: 7. März 2001

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 21. März 2001
 Rückspiele: 28. März 2001

|}

Finale 
 Hinspiel: 11. April 2001
 Rückspiel: 18. April 2001

|}

 Final-Topscorer:  Danya Abrams (Unicaja Málaga): 33 Punkte

Siehe auch 
 FIBA Suproleague 2000/01
 EuroLeague 2000/01
 FIBA Saporta-Cup 2000/01

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 2000/01 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 2000/01 auf linguasport.com

2000 01
Basketballsaison 2000/01